Possitsch (ukrainisch ; russisch Посич) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Possitsch (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Possitsch (Chust)